Horváth Kata
 Horváth Kata (1952) jelmeztervező
Horváth Katalin
 Horváth Katalin (1915–1991) világbajnok tőrvívó
 Horváth Katalin (1944) nyelvész
 Horváth Katalin (1988) labdarúgó (Ferencvárosi TC)